Europamästerskapet i futsal 2018 spelades i Slovenien mellan 30 januari och 10 februari, 2018, och är den 11:e upplagan av Europamästerskapet i futsal. Efter denna upplaga kommer mästerskapet att anordnas med fyra års mellanrum istället för två.

Portugal blev europamästare efter finalseger mot Spanien.

Gruppspel
De två bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinaler.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor

Noter

2018
2018 i Slovenien
Sportevenemang i Ljubljana
Internationella sportevenemang i Slovenien
Ljubljana under 2000-talet